Meurtres de la famille Setagaya () est une affaire de meurtre survenue le 30 décembre 2000 dans le quartier de Setagaya, à Tokyo, au Japon. Dans une maison du quartier de Setagaya, quatre personnes (toute la famille), un père, une mère, une fille aînée et un fils aîné, ont été tués par quelqu'un. Le coupable dans cette affaire fait toujours l'objet d'une enquête, mais n'a pas encore été identifié et reste une affaire non résolue.

Bibliographie 

 
 

2000 au Japon
Assassinat au Japon
Meurtre non résolu
Setagaya
Décembre 2000